Opiz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philipp Maximilian Opiz
 Philipp Filip Maximilian Opiz